Weronika Nowakowska (ur. 7 lipca 1986 w Kłodzku) – polska biathlonistka, dwukrotna medalistka mistrzostw świata.

Kariera 
Występowała w barwach AZS-AWF Katowice. W lutym 2005 roku została wicemistrzynią Europy juniorów w sztafecie. W tym samym roku wystąpiła na mistrzostwach świata juniorów w Kontiolahti, gdzie indywidualnie plasowała się w trzeciej i czwartej dziesiątce, a w sztafecie była dziewiąta. Jeszcze dwukrotnie startowała na imprezach tego cyklu, zajmując między innymi 14. miejsce w sztafecie i 18. w biegu indywidualnym podczas mistrzostw świata juniorów w Martell w 2007 roku.

W Pucharze Świata zadebiutowała 7 grudnia 2007 roku w Hochfilzen, gdzie zajęła 51. miejsce w sprincie. W startach inaugurujących sezon 2008/2009, 4 grudnia 2008 roku w szwedzkim Östersund, zajęła 20. miejsce, zdobywając swoje pierwsze pucharowe punkty. Na podium zawodów tego cyklu pierwszy raz stanęła 7 marca 2015 roku w Kontiolahti, kończąc rywalizację w sprincie na drugiej pozycji. W kolejnych startach jeszcze jeden raz znalazła się w czołowej trójce: dzień później była trzecia w biegu pościgowym. Najlepsze wyniki osiągnęła w sezonie 2014/2015, kiedy zajęła 13. miejsce w klasyfikacji generalnej.

Na mistrzostwach świata w Kontiolahti w 2015 roku wywalczyła dwa medale. Najpierw zajęła drugie miejsce w sprincie, rozdzielając Francuzkę Marie Dorin Habert i Wałentynę Semerenko z Ukrainy. Był to pierwszy w historii medal dla Polski w tej konkurencji. Dzień później Nowakowska była trzecia w biegu pościgowym, ulegając tylko Dorin Habert i Niemce Laurze Dahlmeier. Blisko kolejnego medalu była podczas rozgrywanych rok później mistrzostw świata w Oslo, gdzie razem z Magdaleną Gwizdoń, Moniką Hojnisz i Krystyną Guzik zajęła czwarte miejsce w sztafecie. Była też między innym dziewiąta w biegu masowym na mistrzostwach świata w Ruhpolding w 2012 roku.

W 2010 roku wzięła udział w igrzyskach olimpijskich w Vancouver, gdzie zajęła piąte miejsce w biegu indywidualnym. Na rozgrywanych cztery lata później igrzyskach w Soczi zajęła między innymi siódme miejsce w sprincie i dziesiąte w szafecie. Brała również udział w igrzyskach olimpijskich w Pjongczangu w 2018 roku, zajmując 21. miejsce w biegu indywidualnym, 34. w sprincie, 30. w biegu pościgowym oraz siódme w sztafecie.

Zdobyła również dwa medale mistrzostw Europy, oba w sprincie: brązowy podczas ME w Osrblie (2012) oraz srebrny podczas ME w Otepää (2015). Jest też mistrzynią Polski w biegu na dochodzenie oraz srebrną medalistką w sprincie.

Przez pewien czas występowała jako Weronika Nowakowska-Ziemniak, ale rozwiodła się z mężem. Związała się z Szymonem Kostką – fizjoterapeutą i trenerem badmintona, 26 sierpnia 2016 r. zostali rodzicami bliźniaków. W sezonie 2017/2018 powróciła do startów. W marcu 2018 roku definitywnie zakończyła karierę.

Współpracuje z Polsat Sport jako komentator biathlonu. Żyje z rodziną w Bieruniu.

Od sezonu 2022/23 współpracuje z TVP Sport jako komentator biathlonu.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa Europy

Mistrzostwa świata juniorów

Junior młodszy

Junior

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie

Miejsca w zawodach 

stan na 18 stycznia 2015

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 Weronika Nowakowska: jestem dumna ze swojej historii wywiad dla Onet

Biathloniści AZS-AWF Katowice
Ludzie urodzeni w Kłodzku
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2009
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2013
Polskie biathlonistki
Polscy biathloniści na igrzyskach olimpijskich
Polscy olimpijczycy (Vancouver 2010)
Polscy olimpijczycy (Soczi 2014)
Polscy olimpijczycy (Pjongczang 2018)
Urodzeni w 1986